Sveta Petka est un toponyme qui peut désigner :
Sveta Petka, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Velingrad, oblast de Pazardjik ;
Sveta Petka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Sveta Petka, un village de la République de Macédoine situé dans la municipalité de Sopichté.